Чухров — фамилия; имеет женскую форму Чухрова.
 Чухров, Александр Николаевич (1958—1981) — старший сержант, погиб в Афганистане.
 Чухров, Кети (род. 1970) — российский философ, теоретик искусства, доктор философских наук
 Чухров, Фёдор Васильевич (1908—1988) — советский минералог и геохимик, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии наук СССР.